NAC steht für:
 N-Acetylcystein, Arzneistoff
 NAC Breda, niederländischer Fußballverein
 Namibia Airports Company
 National Agency of Commitment, Einbürgerungsbehörde der USA
 National Airways Corporation, südafrikanische Fluggesellschaft
 National Athletic Comitee, Bodybuildingverband, siehe NAC Germany
 Natural Area Code, proprietärer Geocode
 Nepal Airlines, nepalesische Fluggesellschaft
 Netherlands Aircraft Company, niederländischer Flugzeugentwickler
 Network Access Control
 Network Adapter Card, siehe Netzwerkkarte
 Network Administration Center
 Neuer Deutscher Automobil-Club, siehe Neuer Automobil- und Verkehrs-Club
 New American Cinema, Richtung des US-amerikanischen Experimentalfilms in den 50er und frühen 60er Jahren
 New Apostolic Church, siehe Neuapostolische Kirche
 New Zealand National Airways Corporation, frühere neuseeländische Fluggesellschaft 
 Nitramoncal, Düngemittel, entspricht Kalkammonsalpeter
Nordatlantikstrom (North Atlantic Current)
 Norddeutscher Automobil-Club, regional agierender Automobilclub mit Sitz in Hamburg
 Nordic Activity Contest, UKW-Wettbewerb im Amateurfunk
 Nordic Aviation Capital, dänisches Leasingunternehmen für Flugzeuge 
 North Atlantic Council, oberstes politisches Entscheidungsgremium der NATO, siehe Nordatlantikrat
 Nussdorfer AC, Wiener Fußballverein
 Network Analysis Center, eine Abhörabteilung innerhalb des GCHQ
 Flughafen Naracoorte (IATA-Code), Flughafen von Naracoorte, Region South Australia, Australien
 Northern Air Cargo (ICAO-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft

nac steht für:
 Narak (ISO-639-3-Code), eine der Ost-Neuguinea-Hochland-Sprachen

Siehe auch:
 Nack (Begriffsklärung)
 NAK
 NAQ

Abkürzung